För de vikingatida borgarna, se Trelleborgar.
Ringborg är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Edward Ringborg
 Erland Ringborg
 Patrik Ringborg
 Tobias Ringborg

Svenska efternamn

de:Ringborg
en:Ringborg